Мигалкин — русская фамилия; имеет женскую форму Мигалкина.

Известные носители:
 Мигалкин, Александр Васильевич (1958—2012) — якутский российский политик и дипломат.
 Мигалкин, Иван Емельянович (1767—1832) — наслежный староста, видный общественно-политический деятель Якутии.

 Мигалкина, Валентина Григорьевна (1919—1994) — советский работник здравоохранения.

См. также 
 Михалкин